Термин волюнтари́зм ( — воля) может обозначать:

 Стремление реализовать желаемые цели без учёта собственных возможностей, объективных обстоятельств и возможных последствий.
 Экономический волюнтаризм — произвольные решения в хозяйственной практике, пренебрегающие объективными условиями и научно обоснованными рекомендациями (в таком значении это слово официально употреблялось в СССР в 1964—1985 годах для оценки деятельности Н. С. Хрущёва).
 Волюнтаризм — идеалистическое направление в философии, приписывающее божественной или человеческой воле основную роль в развитии природы и общества.
 Волюнтаризм — политическая позиция, согласно которой все формы человеческого объединения должны быть добровольными настолько, насколько это возможно.
 Волюнтаризм — теория сознания, учение о непрерывном саморазвитии сознания: неоднородный опыт субъекта — в «новой психологии» В. Вундта.

Примечания